Zvonek je český název některých pěnkavovitých ptáků z rodu Carduelis (stehlík). Ačkoli se v češtině používá jako název rodový, představuje podrod Chloris. Jde o bazální skupuinu rodu Carduelis. Je známo pět druhů. Do podrodu Chloris se nově řadí také Carduelis obsoletus dříve řazený do rodu Rhodopechys a česky nazýván hýl pustinný. Jediným českým druhem zvonka je zvonek zelený (Carduelis chloris).

Druhy 
 zvonek žlutoprsý (Carduelis spinoides)
 zvonek vietnamský (Carduelis monguilloti)
 zvonek zelený (Carduelis chloris)
 zvonek černohlavý (Carduelis ambigua)
 zvonek čínský (Carduelis sinica)
 hýl pustinný (Carduelis obsoletus, dříve Rhodopechys obsoleta)

Externí odkazy 
 
 
 
 

Pěnkavovití